Anders Bergström – fondista svedese
Christian Bergström – tennista svedese
Emil Bergström – calciatore svedese
Erik Bergström – calciatore svedese
Gustaf Bergström – calciatore svedese
Helena Bergström – attrice e regista svedese
Hjalmar Bergstrøm – drammaturgo e scrittore danese
Hjalmar Bergström – fondista svedese
Kajsa Bergström – giocatore di curling svedese
Kristian Bergström – calciatore svedese
Rune Bergström – calciatore svedese
Sune Bergström – biochimico svedese
Tony Bergstrom – giocatore di football americano statunitense